Миролю́бов (Миролю́бова) — русская фамилия. Известные носители:

Миролюбов 
 
 Миролюбов, Борис Сергеевич (1918—1991) — первый секретарь Ерахтурского райкома КПСС Рязанской области, Герой Социалистического Труда.
 Миролюбов, Василий Алексеевич (1918—1943) — участник Великой Отечественной войны, разведчик, Герой Советского Союза, красноармеец.
 Миролюбов, Виктор Сергеевич (1860—1939) — русский редактор и издатель.
 Миролюбов, Иван Иванович (род. 1956) — священнослужитель РПЦ, в прошлом старообрядческий наставник в Риге.
 Макарий (Миролюбов) (в миру Николай Кириллович Миролюбов; 1817—1894/1895) — православный епископ, духовный писатель и историк.
 Миролюбов, Михаил Арсеньевич (1849 — после 1920) — священнослужитель, автор «Летописи села Заозерья».
 Миролюбов, Никандр Иванович (1870—1927) — русский юрист и правовед, декан юридического факультета в Харбине.

Миролюбова 
 Миролюбова, Анастасия Юрьевна (род. 1954) — российский филолог, переводчица.
 Миролюбова, Галина Алексеевна (род. 1938) — российский искусствовед.
 Миролюбова, Раиса Николаевна (1899—1992) — советский педагог, заслуженный учитель школы Карело-Финской ССР (1954).
 Миролюбова, Татьяна Васильевна (род. 1964) — российский учёный-экономист, декан экономического факультета Пермского университета.

Топоним 
 Миролюбов (до 2016 г. — Жовтневое) — посёлок городского типа в Лугинском районе Житомирской области Украины.
Миролюбова — деревня в Исетском районе Тюменской области.

См. также 
 Миролюбово